Si intitolano così due diversi album di Raffaella Carrà
I successi di Raffaella Carrà del 1974
I successi di Raffaella Carrà del 1978